Norman Foster peut désigner :
 Norman Foster (1900-1976), réalisateur américain de cinéma et de télévision ;
  (1921-2006), homme politique australien ;
 Norman Foster (1935-), architecte britannique.